Lione ist der Nachname folgender Personen:

 Fabio Lione (* 1973), italienischer Sänger
 Riccardo Lione (* 1972), italienischer Beachvolleyballspieler

Lione ist der Name eines Ortes:

 Lione (Mosambik), Verwaltungsbezirk im Distrikt Lichinga, Provinz Niassa, Mosambik